Polonez steht für:
 einen Mittelklassewagen des polnischen Automobilbauers FSO, siehe FSO Polonez
 ein weißrussisches Mehrfachraketenwerfersystem zum Starten von 300-mm-Raketen, siehe Polonez (Raketenwerfer)
 ein Dorf in der türkischen Provinz Istanbul, siehe Polonezköy
 die polnische Bezeichnung der Polonaise